Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Govortsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Lisa Raymond.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2008)
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en février 2008
Tennis en mars 2008